Solenzara bezeichnet:
 Solenzara, Fluss auf Korsika
 Sari-Solenzara, französische Gemeinde auf Korsika im Département Corse-du-Sud
 Solenzara (Sari-Solenzara), Küstenort der französischen Gemeinde Sari-Solenzara auf Korsika
 Flughafen Solenzara, militärische Flugbasis auf Korsika im Gemeindegebiet von Ventiseri